Karibiska mästerskapet 1995 () var en fotbollsturnering som spelades i Caymanöarna samt Jamaica och var den sjunde upplagan av Karibiska mästerskapet som är Karibiens fotbollsmästerskap. Mästerskapet anordnades av CFU som är en del av CONCACAF.

Trinidad och Tobago vann sin fjärde titel efter ha besegrat Saint Vincent och Grenadinerna i finalen med 5-0 på Truman Bodden Stadium i George Town, Caymanöarna.

Gruppspel

Grupp A
Samtliga matcher i grupp A spelades i Caymanöarna.

Grupp B
Samtliga matcher i grupp B spelades i Jamaica.

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Referenser

Fotboll i Jamaica
Fotboll i Caymanöarna
Fotbollsåret 1995
1995 i Caymanöarna
1995 i Jamaica
Kingston